Sabatier er et franskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Armand Sabatier (1834–1910) – fransk anatom
 Auguste Sabatier (1839–1901) – fransk teolog
 Paul Sabatier (1854–1941) – fransk kemiker
 Paul Sabatier (1858–1928) – fransk kirkehistoriker
 Raphaël Bienvenu Sabatier (1732–1811) – fransk kirurg

Efternavne